Bajamar puede referirse a:

 Marea baja o Bajamar, contrario de pleamar.
 Bajamar (La Laguna), entidad singular de población del municipio de español de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife.
 Playa de Bajamar. Playa española en la localidad de Vélez-Málaga.

Enlaces externos